Hiriberri est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Iriberri et qui signifie « nouvel habitat, nouvelle agglomération, nouveau domaine ».

Toponymes 

 Buztintze-Hiriberri  est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
 Hiriberri en basque ou Villanueva de Aezkoa en espagnol est une municipalité de la Communauté forale de Navarre.
 Hiriberri est un village situé dans la commune d'Arakil de la communauté forale de Navarre.

Voir aussi

Notes et références 

Toponymie basque